Zu Typus (lat. Form, Figur, Ausprägung) siehe:

 Typ (Übersicht der Bedeutungen)
 Typus (Nomenklatur) in der biologischen Nomenklatur bzw. Taxonomie
 Typus (Literatur) in der Literatur
 Typus (Philosophie) in der Philosophie
 Typus (Goethe) in Goethes zoologischen Auffassungen